Misto-quente - uma variedade de sanduíche
6929 Misto - um asteroide
Misto Esporte Clube

Localidades 

Místo

Desambiguação